Zoe Hives e Astra Sharma erano le detentrici del titolo, conquistato nel 2019, ma Hives ha scelto di non partecipare. Per questo motivo Sharma ha deciso di fare coppia con Aliona Bolsova.

In finale Elixane Lechemia e Ingrid Neel hanno sconfitto Mihaela Buzărnescu e Anna-Lena Friedsam con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Arantxa Rus /  Tamara Zidanšek (quarti di finale)
  Arina Rodionova /  Rosalie van der Hoek (semifinale)

  Mihaela Buzărnescu /  Anna-Lena Friedsam (finale) 
  Naomi Broady /  Zheng Saisai (primo turno)

Wildcard 

  María Herazo González /  Yuliana Lizarazo (primo turno)

  Jessica Plazas /  Antonia Samudio (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Colsanitas 2021